Weyer (Àustria): municipi austríac de l'estat de l'Alta Àustria
 Weyer (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Weyer (Renània-Palatinat): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat

Altres:
 Jerry Weyer: (1986), polític, activista i advocat luxemburguès
 Johann Weyer: (1515–1588), físic, oculista i dermatòleg neerlandès